Zapaticos de la Virgen puede referirse a:
El nombre común de la planta Antirrhinum graniticum.
El nombre común de la planta Antirrhinum majus.
El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
El nombre común de la planta Fumana thymifolia.
El nombre común de la planta Fumaria capreolata.
El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
El nombre común de la planta Ophrys lutea.
El nombre común de la planta Saxifraga granulata.